

Patronyme 

 Alain Le Bras (1945-1990), un artiste peintre ;
 Anatole Le Braz (1859-1926), un professeur de lettres, écrivain et folkloriste français de langue bretonne ;
 André Le Bras, un dessinateur de bande dessinée français ;
 , un réalisateur breton ;
 Daniel Le Bras (1949-), connu sous le nom de Dan Ar Braz, un musicien breton ;
 Gabriel Le Bras (1891-1970), un historien du droit et sociologue français ;
 Guillaume Le Bras, un ingénieur du son de cinéma ;
 Hervé Le Bras (1943-), un démographe français ;
 Jean-Pierre Le Bras (1931-2017), un peintre français ;
Joseph-Pierre Le Bras (1889-1915), un militant politique breton ;
 Martine Le Bras (1945-), une pongiste française ;
 Pierre Le Bras (1955-), connu sous le nom de Gustave Parking, un humoriste français.

Toponyme 

 la rivière Le Bras, un affluent de la rivière Etchemin, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 la rivière Le Bras, un affluent de la rivière Ferrée, dans les régions administratives du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Patronyme breton
Homonymie d'hydronyme